

Geografia 
 Jala – comune del Messico
 Jala-Jala – municipalità di quinta classe delle Filippine
 Jala Kendua – suddivisione dell'India nel distretto di Howrah

Persone 
 Dominic Jala – arcivescovo cattolico indiano

Altro 
 Jala neti – antico e semplice metodo di irrigazione nasale